Por Bancroft pode estar à procura de:

Localidades
Bancroft (Dakota do Sul)
Bancroft (Idaho)
Bancroft (Iowa)
Bancroft (Kentucky)
Bancroft (Maine)
Bancroft (Michigan)
Bancroft (Nebraska)
Bancroft (Virgínia Ocidental)
Bancroft (Ontário)

Pessoas
Anne Bancroft

Desambiguação